Everhart est un nom de famille d'origine germanique porté notamment par :
Angie Everhart (1969-), actrice américaine,
Rex Everhart (1920-2000), acteur américain,
Thomas Eugene Everhart (1932-), physicien américain ayant mis au point avec R.F.M. Thornley le Détecteur Everhart-Thornley.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme